Карто () () — английская и французская фамилия. Известные носители:

 Карто, Анита (1913—1960) — финская артистка, танцовщица, прозаик.
 Карто, Жан-Франсуа (Jean-François Carteaux; 1751—1813) — французский генерал.
 Карто, Огюстен-Жорж-Шарль (1847—1922) — французский литератор и археолог.
 Карто, Уиллис (род. 1926) — американский политический деятель, основатель Института пересмотра истории.